Cordeiro kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Cordeirópolis (ort), São Paulo, 
 Cordeiro (ort), Rio de Janeiro, 
 Cordeiro (kommun), Rio de Janeiro, 

Robotskapade Brasilienförgreningar